Transvaal bezeichnet
 Transvaal-Republik, eine ehemalige Burenrepublik, siehe Südafrikanische Republik (1857–1902)
 Transvaal-Kolonie, eine ehemalige britische Kolonie (1902–1910)
 Transvaal, eine ehemalige südafrikanische Provinz (1910–1994)
 Port Arthur/Transvaal, Ortsteil der Stadt Emden in Niedersachsen
 eine Siedlung in der Stadt Herten in Nordrhein-Westfalen
 Transvaal (Wittingen), einen Ortsteil der Stadt Wittingen in Niedersachsen
 einen Ortsteil von Den Haag in den Niederlanden
 einen Ortsteil von Leeuwarden in den Niederlanden
 SV Transvaal, Fußballverein in Suriname
 Transvaal (Schiff), Containerschiff von 1978
 ein russisches Volkslied auf den Freiheitskampf der Buren in den Burenkriegen: Transvaal, mein Vaterland 

Siehe auch:
Transvaalbuurt
Transvaal Park